Francesco Fransoni – diplomatico italiano
Giacomo Filippo Fransoni – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Luigi Fransoni – arcivescovo cattolico italiano